Рамоново () — посёлок в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания. Административный центр и единственный населённый пункт Рамоновского сельского поселения.

География 
Расположен на Транскаме между городами Ардон(6 км) и Алагир (9 км).

Население 

Этнический состав:
 Осетины (87%),
 Украинцы,
 Турки-месхетинцы,
 Армяне,
 Дагестанцы,
 Русские, 
 Таджики,
 Ассирийцы.

Примечания 

Населённые пункты Алагирского района